Josef Podlaha est un joueur tchèque de hockey sur glace né le  à Olomouc.

Biographie 

Numéro 71 pendant de nombreuses années avec les Brûleurs de loups de Grenoble et a connu l'époque de la patinoire Clemenceau. Depuis l'arrêt de sa carrière, il est devenu un des deux directeurs du club HC Olomouc.

Trophées et honneurs personnels 
Trophée Charles-Ramsay - 1998-1999 (meilleur pointeur)

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| HC Olomouc || Extraliga|| 38|| 7|| 4|| 11|| 8|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| HC Olomouc || Extraliga|| 18|| 2|| 4|| 6|| || || || || || 
|-
| 1992-1993|| ESV Kaufbeuren || Bundesliga|| 5|| 3|| 1|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| HC Olomouc || Extraliga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| HC Ceske Budejovice || Extraliga|| 23|| 3|| 5|| 8|| 0|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| HC Milano|| Serie A|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| HC Vsetín|| Extraliga|| 7|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| EV Zeltweg || ÖEL|| 16|| 5|| 7|| 12|| 33|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Brûleurs de loups de Grenoble|| Élite|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| 7|| 6|| 1|| 7|| 6
|-
| 1996-1997|| Brûleurs de loups de Grenoble|| Nationale 1A|| 32|| 17|| 19|| 36|| 49|| 9|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 1997-1998|| Brûleurs de loups de Grenoble|| Élite|| 41|| 28|| 20|| 48|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Brûleurs de loups de Grenoble|| Élite|| 34|| 27|| 27|| 54|| 42|| 6|| 2|| 9|| 11|| 0
|-
| 1999-2000|| HC Karlovy Vary|| Extraliga|| 36|| 3|| 8|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HC Val Pusteria Wolves|| Serie A|| 31|| 23|| 24|| 47|| 12|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| Brûleurs de loups de Grenoble|| Élite|| 29|| 25|| 17|| 42|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Brûleurs de loups de Grenoble|| Super 16|| 28|| 34|| 13|| 47|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Brûleurs de loups de Grenoble|| Super 16|| 21|| 14|| 13|| 27|| 8|| 8|| 5|| 6|| 11|| 4
|-
| 2004-2005|| Brûleurs de loups de Grenoble|| Ligue Magnus|| 27|| 13|| 12|| 25|| 16|| 12|| 8|| 3|| 11|| 4
|-
| 2005-2006|| Brûleurs de loups de Grenoble|| Ligue Magnus|| 26|| 3|| 9|| 12|| 46|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0

|1998-1999||Brûleurs de loups de Grenoble||Ligue européenne de hockey||6||5||1||6||2||-5|| du groupe E
|-
|2002-2003||Brûleurs de loups de Grenoble||Coupe de France||1||0||1||1||0||+1||Quart de finale
|-
|2003-2004||Brûleurs de loups de Grenoble||Coupe de France||2||2||0||2||18||+2||Finaliste
|-
|2004-2005||Brûleurs de loups de Grenoble||Coupe de France||3||1||1||2||4||+4||Quart de finale
|-
|2005-2006||Brûleurs de loups de Grenoble||Coupe de France||2||1||0||1||0||+2||Huitièmes de finale
|-
|2005-2006||Brûleurs de loups de Grenoble||Coupe continentale||6||3||0||3||6||0|| du troisième tour

Références 

Naissance à Olomouc
Naissance en septembre 1971
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Olomouc
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Vsetín
Joueur du EV Zeltweg
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Val Pusteria
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Charles-Ramsay
Naissance en Tchécoslovaquie